Robert Fraisse puede referirse a los siguientes hombres:
 Robert Fraisse (director de fotografía), director de fotografía francés.
 Robert Fraisse (esgrimidor), esgrimidor francés.